Zatheria é um grupo (sub-legião) de mamíferos que inclui o ancestral comum de Arguimuridae, Vincelestidae, Peramuridae e Tribosphenida (Theria vivos mais todos os seus ancestrais).

Filogenia 
Abaixo está um cladograma de Rowe (1988) e McKenna e Bell (1997) mostrando uma hipótese de relações entre mamíferos:

Leitura adicional 
 McKenna, Bell: Classification of Mammal: Above the Species Level

Ligações externas 
 MESOZOIC MAMMALS; Stem zatherians, zatherians & Peramuridae, an internet directory
 Sublegion Zatheria - Hierarchy - The Taxonomicon

 
Taxonomia de mamíferos